

Politycy 
 Carlos José Gutiérrez de los Rios (1742–1795) – hiszpański dyplomata
 Carlos Gutiérrez de los Ríos (1779–1822) – hiszpański dyplomata, jego syn
 Carlos Gutiérrez Lozano (1818–1882) – honduraski dyplomata
 Carlos José Gutiérrez Gutiérrez (1927–1999) – kostarykański polityk
 Carlos M. Gutierrez (ur. 1953) – amerykański przedsiębiorca i polityk
 Carlos Gutiérrez Ruiz (ur. 1959) – meksykański polityk

Sportowcy 
 Carlos Javier Gutiérrez Corina (ur. 1927) – urugwajski piłkarz naturalizowany w Hiszpanii
 Carlos José Gutiérrez Padilla (ur. 1939) – meksykański piłkarz
 Carlos Enrique Gutiérrez Ortega (ur. 1972) – kolumbijski piłkarz, reprezentant kraju
 Carlos Eduardo Gutiérrez Silva (ur. 1976) – urugwajski piłkarz, reprezentant kraju
 Carlos Antonio Gutiérrez Barriga (ur. 1977) – meksykański trener piłkarski
 Carlos Rafael Gutiérrez (ur. 1986) – amerykański baseballista
 Carlos Alberto „Zurdo” Gutiérrez Armas (ur. 1990) – meksykański piłkarz
 Carlos Gutiérrez González (ur. 1991) – hiszpański piłkarz

Inni 
 Carlos María Gutiérrez Paz (1926–1991) – urugwajski pisarz